Ferrocarril de Sóller, línia de tren a Mallorca
 Ferrovie dello Stato, és el principal propietari i operador de la xarxa ferroviaria italiana
 Servidor d'arxius, tipus de servidor que permet accés remot als seus arxius
 Simulador de vol, de l'acrònim en anglès de Flight Simulator
 Sistema de fitxers, de l'acrònim en anglès de File System